Vuoriluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vuoriluoto (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Vuoriluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Vuoriluoto (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 

Robotskapade Finlandförgreningar